Колуса има више значења:
 Округ Колуса (Калифорнија)
 Колуса (Калифорнија)